Il National Invitation Tournament 2015 è stata la 78ª edizione del torneo. Si è disputato dal 17 marzo al 2 aprile 2015. La final four è stata giocata al Madison Square Garden di New York. Ha vinto il titolo la Stanford University, allenata da Johnny Dawkins. Miglior giocatore del torneo è stato eletto Chasson Randle.

Risultati

Tabellone Temple

Tabellone Richmond

Tabellone Colorado State

Tabellone Old Dominion

Final Four

Squadra vincitrice  

Allenatore: Johnny Dawkins

Voci correlate 
Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
2015